La expresión Monasterio de Santa María la Real puede referirse a los siguientes monasterios:

España

Asturias 
 Monasterio de Santa María la Real de Obona, en Tineo.

Cantabria 
 Monasterio de Santa María la Real, en Piasca, del que únicamente subsiste la iglesia homónima.

Castilla y León 
 Monasterio de Santa María la Real, en Aguilar de Campoo, Palencia.
 Monasterio de Santa María la Real, en Arévalo, Ávila.
 Monasterio de Santa María la Real, en Gradefes, León.
 Monasterio de Santa María la Real de Las Huelgas, en Burgos.
 Monasterio de Santa María la Real de Las Huelgas, en Valladolid.
 Monasterio de Santa María la Real, en Medina del Campo, Valladolid.
 Monasterio de Santa María la Real de Sacramenia, en Sacramenia, Segovia.
 Monasterio de Santa María la Real, en Tórtoles de Esgueva, Burgos.
 Monasterio de Santa María la Real, en Vileña, Burgos.
 Monasterio de Santa María la Real, en Villamayor de los Montes, Burgos.

Galicia 
 Monasterio de Santa María la Real de Oseira, en Oseira, Orense.
 Monasterio de Santa María la Real de Oya, en Oya, Pontevedra.
 Monasterio de Santa María la Real, en Junquera de Ambía, Orense.

Islas Baleares 
 Monasterio de la Real, en Palma, Mallorca.

La Rioja 
 Monasterio de Santa María la Real de Nájera, en Nájera.

Navarra 
 Monasterio de Santa María la Real de Fitero, en Fitero.
 Monasterio de Santa María la Real de Irache, en Ayegui.
 Monasterio de Santa María la Real de Iranzu, en Abárzuza.
 Monasterio de Santa María la Real de la Oliva, en Carcastillo.

Andalucía 
 Monasterio de Santa María la Real, en Bormujos.